Een verkeersweg:
 N981 (België)
 N981 (Nederland), zie Provinciale weg 981

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing